Орлець — невеликий круглий килим, ознака достоїнства єпископа.

Топонім 

 Орлець — давньоруське місто в пониззі Північної Двіни.
 Орлець — населений пункт у Хорватії, в Приморсько-Горанській жупанії у складі міста Црес.